De Landesliga Hamburg 1967/68 was het 23ste voetbalkampioenschap van de Landesliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De competitie fungeerde als derde klasse onder de Regionalliga Nord. 

VfL Pinneberg werd kampioen en SV St. Georg vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren, maar geen van beide kon deze afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1967/68